Open Sabadell Atlántico Barcelona 2008 — 56-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в испанском городе Барселона и являющегося частью тура ATP в рамках международной золотой серии.

В 2008 году турнир прошёл с 28 апреля по 4 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Александр Васке и  Андрей Павел

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 2 в мире на тот момент). Испанец провёл очередное уверенное соревнование, впервые проиграв сет лишь в финале, где не без труда, но сломил сопротивление второго номера посева: соотечественника Давида Феррера. Сильнейшим из несеянных участников турнира стал немец Денис Гремельмайр, который на пути в полуфинал лишил чемпионат сразу трёх более статусных игроков: Джеймса Блейка (№ 4 посева), Дмитрия Турсунова (№ 15) и Николаса Альмагро (№ 10).

Парный приз, в отсутствии чемпионов прошлогоднего турнира, достался первым сеянным соревнования: братьям Брайанам, которые дважды на пути к титулу вынуждены были бороться за победу на решающем тай-брейке матча. Их соперниками по титульному матча стала седьмая пара посева: поляки Мариуш Фирстенберг и Марцин Матковский.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Рафаэль Надаль обыграл  Давида Феррера со счётом 6-1, 4-6, 6-1.
 Надаль выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 25-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Феррер уступает 1-й финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= П. Лучак
| RD1-score03-1=64
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П. Стараче
| RD1-score04-1=7| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= М. Марраи
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= А. Мартин
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Х. Акасусо
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=r
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= Ф. Лопес
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2= 
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Х. И. Чела
| RD1-score09-1=62
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Г. Гарсия
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=2
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= И. Минарж
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=r
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= М. Лопес
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2= 
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Э. Гулбис
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Я. Типсаревич
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=r
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Надаль
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= П. Стараче
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= А. Мартин
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=16
| RD2-team04= Ф. Лопес
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Х. И. Чела
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2= 
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= М. Лопес
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=r
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Э. Гулбис
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= К. Мойя
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=4
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Надаль
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=16
| RD3-team02= Ф. Лопес
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Х. И. Чела
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Э. Гулбис
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=3
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Надаль
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Х. И. Чела
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Секция 4 

 Парный турнир 
 Боб Брайан /  Майк Брайан''' обыграли  Марцина Матковского /  Мариуша Фирстенберга со счётом 6-3, 6-2.
 Боб выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 46-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Майк выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 48-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 Open Sabadell Atlántico Barcelona

 ATP Тур 2008 года
 Международная золотая серия ATP

 Barcelona KIA 2008

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Испания
Теннис
Апрель 2008 года
Май 2008 года
2008
Международные спортивные соревнования в Барселоне